Don Rendell (ur. 1922) – misjonarz Świadków Jehowy, koordynator Biura Oddziału na Cyprze i w Grecji
 Don Rendell (1926–2015) – brytyjski muzyk jazzowy, saksofonista